Country Club :

Toponymes 
 Country Club (Californie)
 Country Club (Floride)
 Country Club (Missouri)

Musique

Jeu vidéo 
 Country Club, jeu vidéo sur borne d'arcade.

Voir aussi 
 Country Club Hills (Illinois)
 Country Club Estates (Prattville, comté d'Autauga)